Болгарии:

  — орган, учрежденный вторым Великим народным собранием княжества Болгария, который действовал в период авторитарного правления князя Александра I (1881—1883).
  — высший орган власти, коллективный глава государства в Народной Республике Болгария (1971—1990).